Hekabe (Hekuba) – mit. gr. żona Priama (króla Troi)
 Hekabe – tragedia Eurypidesa

Zobacz też 
 (108) Hecuba – planetoida